

Codici 
 RIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Alzucar (Panama)

Geografia 
Iran
 Riz – città della Regione di Bushehr

 Riz – frazione di Colle Santa Lucia in provincia di Belluno

Persone 
 Roland Riz – politico e giurista italiano